Willem Hendrik de Beaufort (1775-1829) - lid Notabelenvergadering
 Willem Hendrik de Beaufort (1844-1900) - lid Tweede Kamer
 Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918) - lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister 
 Willem Hendrik de Beaufort (1881-1976) - jagermeester, lid Provinciale Staten van Utrecht
 Willem Hendrik de Beaufort (1939) - griffier Tweede Kamer